David Cooper – psichiatra sudafricano
David Cooper – hockeista canadese
David Simeon Cooper (n. 1983) – cestista americo-verginiano